Beatriz Álvarez puede referirse a las siguientes personas:

 Beatriz Álvarez Díaz (1994-), atleta española.
 Beatriz Álvarez Mesa (1983-), futbolista española.
 Beatriz Álvarez (taekwondo), practicante de taekwondo española.
 Beatriz Álvarez (bioquímica), bioquímica uruguaya.